Prochy est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 du village de Prochy, dans le powiat de Wąbrzeźno.

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Prochy, dans le powiat de Grodzisk Wielkopolski ;
 du village de Prochy, dans le powiat de Złotów.